Matiz - um dos controles de cores em aparelhos de TV 
Matiz (cor) - um parâmetro essencial para diferenciar uma cor de outra
Daewoo Matiz
Matizes (álbum) - um álbum do cantor e compositor brasileiro Djavan, lançado em 2007

Desambiguação